Holiday Bash 2022 fue un especial de televisión que se transmitió en vivo el 21 de diciembre de 2022 por el canal televisivo estadounidense TBS como especiales de los programas de televisión semanales Dynamite y Rampage (se trasmitirá el 23 de diciembre) desde el Freeman Coliseum en San Antonio, Texas.

Producción 

Holiday Bash es un especial de televisión navideño anual producido por All Elite Wrestling (AEW) desde 2020. Si bien solo se emitió como un episodio especial del programa insignia de AEW Dynamite, el evento de 2021 lo amplió a dos, con la segunda parte transmitiéndose como un episodio especial de Rampage, que se emitió el sábado en lugar del viernes habitual.  El 12 de octubre de 2022, se anunció que Holiday Bash se llevaría a cabo el 21 de diciembre para Dynamite en TBS y un episodio de Rampage que se emitirá el 23 de diciembre en TNT. El evento tendrá lugar en el Freeman Coliseum en San Antonio, Texas..

Resultados

Dynamite 21 de diciembre 

  The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson & Nick Jackson) (con Brandon Cutler & Michael Nakazawa) derrotaron a Death Triangle (PAC, Penta El Zero M & Rey Fénix) (con Alex Abrahantes) en un Best of 7 Series No Disqualification Match  por el Campeonato Mundial de Tríos de AEW.
 Matt cubrió a Fénix después de un «Meltzer Driver» sobre una silla.
 Durante la lucha, Cutler & Nakazawa interfirieron a favor de The Elite; mientras que Abrahantes interfirió a favor de Death Triangle.
 Esta fue la quinta lucha de un Best of 7 Series, donde The Elite descontó por un 3-2.
 Hook derrotó a Exodus Prime.
 Hook forzó a Prime a rendirse con un «Redrum».
 El Campeonato de FTW de Hook no estuvo en juego.
 Jon Moxley (con Claudio Castagnoli) derrotó a Darius Martin (con Dante Martin).
 Moxley cubrió a Darius después de un «Paradigm Shift».
  The Gunns (Austin Gunn & Colten Gunn) derrotaron a FTR (Cash Wheeler & Dax Harwood).
 Colten cubrió a Harwood con un «Roll-Up».
 El Campeonato en Parejas de la IWGP y el Campeonato Mundial en Parejas de AAA de FTR no estuvieron en juego.
 Jamie Hayter (con Dr. Britt Baker D.M.D & Rebel) derrotó a Hikaru Shida y retuvo el Campeonato Mundial Femenino de AEW.
 Hayter cubrió a Shida después de un «Ripcord Lariat».
 Durante la lucha, Rebel & Baker interfirieron a favor de Hayter
 Después de la lucha, Hayter, Rebel & Baker atacaron a Shida; pero fueron detenidas por Toni Storm y Saraya.
 El Campeonato Regina Di Wave de Shida no estuvo en juego.

Rampage 23 de diciembre 
 Top Flight (Dante Martin & Darius Martin) y AR Fox ganaron el Trios Casino Battle Royal
 Dante eliminó finalmente a Castagnoli, ganando la lucha.
 Durante la lucha, "Hangman" Adam Page atacó a Moxley.
 Los otros participantes fueron: Best Friends (Chuck Taylor, Trent Beretta & Orange Cassidy) (con Danhausen), The Dark Order (Evil Uno, Alex Reynolds & John Silver), Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta), La Facción Ingobernable (Rush, Preston Vance & Dralístico), Kip Sabian, The Butcher & The Blade, Ari Daivari & Varsity Athletes (Josh Woods & Tony Nese) y Chaos Project (Luther & Serpentico) y Angelico.
 Jade Cargill (con Red Velvet & Leila Grey) derrotó a Vertvixen.
 Cargill cubrió a Vertvixen después de un «Pump Kick».
 El Campeonato TBS de AEW de Cargill no estuvo en juego.
 Jeff Jarrett & Jay Lethal (con Sonjay Dutt & Satnam Singh) derrotaron a Anthony Bowens & Billy (con Max Caster).
 Lethal cubrió a Billy después de un «Lethal Injection».
 Durante la lucha, Dutt & Singh interfirieron a favor de Lethal & Jarrett; mientras que Caster interfirió a favor de Bowens & Billy.

Véase también 
 Anexo:Episodios especiales de AEW Dynamite

Referencias 

Episodios especiales de la AEW
Lucha libre profesional en 2022